Hollister se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 G. Hollister
 Ned Hollister
 Solomon Cady Hollister